Bremse steht für:
 Bremse, Vorrichtung zur Verringerung von Bewegung

 Bremsen (Tabanidae), Familie blutsaugender Fliegen aus der Unterordnung der Fliegen (Brachycera) – siehe dort zu den vielen häufigeren Gattungen und Arten
 Dasselfliegen (Oestridae), Familie der Zweiflügler (Diptera, umgangssprachliche Bezeichnung)

 Nasenbremse (Veterinärmedizin), Gerät zur Ruhigstellung von Pferden
 Rossbremse, dessen Darstellung als gemeine Figur in der Heraldik
Mietpreisbremse, auch Mietpreisbindung

 Bremse-Klasse, Dienstschiffe der Volksmarine

 SMS Bremse (1884), Panzerkanonenboot der Kaiserlichen Marine
 SMS Bremse (1916), Minenkreuzer der Kaiserlichen Marine
 Bremse (Schiff, 1931), Artillerieschulschiff der Reichs- und der Kriegsmarine
 Bremse (Schiff, 1940), Minensuchboot der Kriegsmarine und Geleitboot der Bundesmarine

Siehe auch:
 Bremsen (Begriffsklärung)